Deficiência de manganês ou hipomanganesemia é uma deficiência nutricional comum tanto em humanos quanto em animais e plantas causada por . Recomenda-se consumo de 2,3 mg/dia para homens adultos e 1,6 mg/dia para mulheres adultos e 2,6mg/dia no caso de lactantes. É importante não confundir com deficiência de manganês com deficiência de magnésio.

Causas 
Pode ser causado por má absorção, em decorrência de lesão no intestino. O manganês é aparentemente absorvido em toda a extensão do intestino delgado, sendo melhor absorvido pelas mulheres que pelos homens. A excreção ocorre principalmente nas fezes após secreção no intestino através da bile.

Pode ser causado por:
Má absorção;
Uso prolongado de antiácidos;
Uso prolongado de contraceptivos orais que interferem com a sua absorção;
Uso prolongado de digitalis (fitoterápico para o coração);
Uso prolongado de diuréticos;
Suor excessiva (grandes quantidades de manganês é perdida no suor);
Doenças hepáticas crônicas;
Doenças da vesícula biliar;
Alto consumo de ferro, cobre magnésio e cálcio (pois inibem a absorção de manganês pelo corpo).

Função do manganês nos seres humanos
O corpo humano contém cerca de 15 a 20 mg de manganês, encontrados principalmente nos ossos, fígado, rins, pâncreas, glândulas supra-renais e hipófise. Ela ajuda o organismo formar o tecido conjuntivo, fatores de coagulação do sangue e hormônios sexuais. Atua como um co-fator para enzimas antioxidantes e é necessária para o metabolismo de carboidratos, lípidos, aminoácidos e do colesterol. Desempenha um papel importante na absorção de cálcio, regulação da glicose no sangue, para a formação óssea, na cicatrização de feridas e na função nervosa.

Sinais e sintomas 
Deficiência leve e mesmo moderada pode não ter sintomas. Já os sintomas de deficiência severa incluem:
Perda de peso;
Dermatite transitória;
Náusea e vômito;
Disfunção pancreática;
Menor metabolismo de carboidratos;
Deformação óssea;
Menor fertilidade.

Complicações
Quando associado a deficiência de potássio causa:
Infarto agudo do miocárdio fulminante de hipertensos;
Arritmia cardíaca;
Ectopia ventricular.

É muito perigoso e muito frequente (43%) em pacientes cardíacos, principalmente por ser agravado por medicamentos comuns (como tiazídicos e digitalis), e é potencialmente fatal.

Diagnóstico 
Raramente é detectada, pois apenas cerca de 1% do manganês se encontra livre no sangue, portanto exames de sangue não são eficientes para detectar deficiência de manganês.

Tratamento Desintoxicação 

Pode ser feito com suplementos por via oral ou via intravenosa. Dietas ricas em grãos integrais, algumas frutas e folhas verde escuras são recomendadas para prevenir recaídas.

Melhores fontes de manganês
Quantidade de manganês em 100g:
Damasco: 21,0 mg
Aveia: 5,0 mg
Soja: 4,1 mg
Agrião: 4,0 mg
Pêssego: 2,5 mg
Amêndoa: 2,0 mg
Feijão: 1,17 mg
Nozes: 0,9 mg
Espinafre: 0,8 mg
Banana: 0,67 mg

Deficiências de minerais
Transtornos de eletrólitos